

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Piastowice – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Piastowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko